molnár, mesterség
Molnár, régi magyar családnév